Hermite ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hermite (1822–1901), französischer Mathematiker
 François Tristan L’Hermite (1601–1655), französischer Schriftsteller
 Jacques L’Hermite (1582–1624), holländischer Admiral

Hermite bezeichnet außerdem:
 (24998) Hermite, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hermite (Mondkrater)

Siehe auch:
 Eremit (Begriffsklärung)
 Hermit
 Hermite-Inseln, eine Inselgruppe in Südchile
 Hermitesches Polynom (Hermitesche Differentialgleichung) 
 Hermitesch
 Hermitesche Form
 Hermitesche Funktion
 Hermitesche Matrix
 Hermitescher Operator
 Hermiteinterpolation
 Lhermitte